Schwarzholz-Akazie bezeichnet:

 die Akazienart Acacia penninervis
 die Akazienart Acacia melanoxylon